I Mimodactylidi sono una famiglia estinta di pterosauri ornithocheiromorphi vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 125-96 milioni di anni fa (Aptiano-Cenomaniano), nell'Asia orientale e Medio Oriente. Sono filogeneticamente più imparentati agli istiodactylidi rispetto agli ornithocheiridi e agli anhangueridi, formando il clade Istiodactyliformes insieme ad Istiodactylidae e Hongshanopterus.

Nel 2019, Alexander Wilhelm Armin Kellner, Michael Wayne Caldwell, Borja Holgado, Fabio Marco Dalla Vecchia, Roy Nohra, Juliana Manso Sayão e Philip John Currie hanno definito il clade Mimodactylidae come il gruppo costituito da "Mimodactylus libanensis e tutte le specie più strettamente correlate a Mimodactylus che a Istiodactylus latidens, Ikrandraco avatar o Anhanguera blittersdorffi". Lo stesso anno erano note solo due specie ascritte alla famiglia: Mimodactylus dal Cenomaniano del Libano, ed il suo sister taxon Haopterus dall'Aptiano della Cina.

Classificazione 
Il cladogramma di seguito è tratto dalla topologia recuperata dagli studi di Kellner et al. (2019):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri